El término Rock is Dead puede referirse a lo siguiente:

 Rock is Dead es el nombre de uno de los sencillos del álbum Mechanical Animals del cantante Marilyn Manson.
 La Gira Rock is Dead en promoción al mismo álbum por Marilyn Manson.